Battaglia di Hanoi (1873) – combattuta il 20 novembre 1873, fu un episodio della spedizione Garnier
Battaglia di Hanoi (1882) – combattuta il 25 aprile 1882 nell'ambito della colonizzazione francese dell'Indocina
Battaglia di Hanoi (1946) – combattuta tra il dicembre 1946 e il febbraio 1947 nell'ambito della guerra d'Indocina